Чемпионат мира по трековым велогонкам 2001 года прошёл с 26 по 30 сентября в Антверпене (Бельгия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

2001